Пове́ренный — одна из сторон договора поручения.
 Поверенный — одна из сторон доверенности.
 Присяжный поверенный — адвокат в Российской империи при окружном суде (также см. авуэ).
 Частный поверенный — частный адвокат по гражданским и уголовным делам в Российской Империи.
 Патентный поверенный — консультант  и агент патентного права.
 Поверенный в делах (временный поверенный в делах) — дипломат, исполняющий обязанности главы дипломатического представительства.

Топонимы 
 Поверенный — хутор в Зимовниковском районе Ростовской области.

Персоналии

См. также 
 Стряпчий